Huf steht für:
 Huf, das Zehenendorgan der Unpaarhufer
 Huf Hülsbeck & Fürst, ein Hersteller von Schließsystemen für die Automobilindustrie

Huf ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Xaver Huf (1878–1973), deutscher Architekt
 Fritz Huf (1888–1970), Schweizer Bildhauer, Maler und Zeichner
 Hans-Christian Huf (* 1956), deutscher Historiker und Fernsehjournalist

HUF steht als Abkürzung für:
 Forint, die ungarische Währung
 Hindu Undivided Family (Verbundene Hindu-Familie)

Siehe auch:
 Hufe (Begriffsklärung)
 Houf

HUF